dal termine Сосна, in italiano pino, è un toponimo slavo molto diffuso in Bielorussia, Russia e Ucraina.

Russia 
 Sosnovka – città dell'Oblast' di Kirov
 Sosnovka – città dell'Oblast' di Tambov
 Sosnovka – villaggio del Tatarstan